Krasnohrad o Krasnograd () es una ciudad del Óblast de Járkov en Ucrania. En 1784-1922 fue conocida como Kostyantynohrad o Konstantingrad. Es el centro administrativo del raión de Krasnograd.

La ciudad de Krasnohrad fue fundada como una fortaleza de Bilevsk en 1731-1733, como parte de las fortificaciones de defensa de la línea ucraniana, que iban desde el Dnieper hasta el Donets. La fortaleza fue nombrada después de la guarnición militar rusa que se formó en una ciudad de Belyov (cerca de Tula). En 1784, la fortaleza pasó a llamarse Kostyantynohrad, y en 1797 recibió el estatus de ciudad. En 1922 fue renombrado como Krasnohrad.

Referencias 

Localidades del óblast de Járkov